Piveteau ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Piveteau (1924–1986), katholischer Sachbuchautor
 Jean Piveteau (1899–1991), französischer Paläontologe